Mirjapur peut faire référence à :
 Mirjapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa ;
 Mirjapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sarlahi.